Ромб — серия многоэлементных юстировочно-калибровочных космических аппаратов, служащих для контроля точностных характеристик и разрешающей способности РЛС (систем СПРН, СККП, ПКО, ПРО) и для калибровки их каналов. Данные КА проводят точные траекторные измерения и отстреливают в процессе полета большое количество небольших радиолокационных отражателей. Позволяют имитировать сложную баллистическую цель.

Характеристики:
 Масса — 1,1 т
 Отражатели: пассивные, сферические. Изготовлены из алюминия.
 Диаметр 30 см.
 Масса 0,6 или 1,2 кг
 Количество отражателей: 24 (1975—1988), до 32 (после 1988)
 Количество отражателей в одном залпе: от 2 до 24; отстрел производится парами
 Скорость отстреленных отражателей (относительно КА): 0,3 — 12 м/с
 Стабилизация:  магнитогирогравитационная (СУОС-1, СУОС-2, ЦНИИ автоматики и гидравлики)
 Параметры орбит: Комментарий к запуску КА "Космос-2292"  "КА — "Ромб", предназначенный "для изучения ионосферы Земли". Указанное наклонение орбит составляет 51 - 8 3 °, а высота — 500 км."
 Наклонение от 51 до 83°
 Высота 0,5 тыс. км

Конструкция КА Ромб унифицирована со спутниками серии Интеркосмос.

Список запусков 
В данном списке указаны запуски аппаратов серии Тайфун -2 которые содержали на своем борту космические аппараты Ромб.

Примечания

См. также 
 КСП ПРО
 «Дельта-181» («US Navy Calshpere», 1964—1971, )
 ОДЕРАКС

Ссылки 
 к.т.н. Г. И. Гозюмов. Обзор состояния и развития спутников юстировочно-калибровочного класса

Космические аппараты серии «Космос»